Sandgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Sandgren
 Carl Fridolf Engelbert Sandgren
 Carl-Otto Sandgren
 Carolina Sandgren
 Curt Sandgren

 Edith Sandgren
 Elin Sandgren
 Emanuel Sandgren

 Gunnar E. Sandgren
 Gustav Sandgren
 Ingrid Ydén-Sandgren
 Joakim Sandgren
 Johannes Sandgren

 Kurt Sandgren

 Lasse Sandgren
 Lena Sandgren
 Lennart Sandgren
 Linus Sandgren
 Lydia Sandgren

 Margareta Sandgren
 Martin Sandgren

 Otto Sandgren

 Per Anders Sandgren

 Tennys Sandgren

 Ulf Sandgren

 Åke Sandgren

Se även 

 Sandegren

Svenska efternamn